Brackett může být:

 Brackett (kráter) – kráter na přivrácené straně Měsíce

příjmení
 Frederick Brackett (1896–1988) – americký fyzik
 Leigh Brackettová (1915–1978) – americká scenáristka a spisovatelka